Cot Girek (Muara Dua), een plaats in Indonesië
Cot Girek (Cot Girek), een plaats in Indonesië
Cot Girek (Peusangan), een plaats in Indonesië